Geschmack (von ) steht für:

 das Schmecken als Geschmackssinn im engeren physiologischen Sinn als Gustatorische Wahrnehmung
 Geschmack (Sinneseindruck), das damit verbundene multimodale Empfinden (samt Geruch)
 Geschmack (Kultur), subjektives Werturteil: dass etwas jemandem gefällt (ästhetisch, sozial, ethisch oder moralisch auffassbar) 

Siehe auch: